Мани́пул ( от , рука) — деталь (элемент) литургического облачения католического клирика.

Описание 
Манипул представляет собой полосу ткани около 30 — 50 сантиметров в длину и 5 — 10 сантиметров в ширину с вышитым по центру крестом. Надевается на левую руку во время мессы. Практически вышел из употребления во второй половине XX века.

Манипул носится на левом запястье таким образом, что концы ленты свисают с руки. Крепится при помощи завязок либо булавок. Изготовляется из шелка. Ношение манипула допускалось только во время мессы и клириками не ниже субдиакона.

История 
Вероятно, восходит к древнеримскому платку mappa, предназначенному для утирания лица и рук. Первое упоминание об использовании манипула в богослужении римского обряда содержится в Liber Pontificalis. Практика ношения манипула во время мессы повсеместно распространилась на Западе к XI веку, причём его держали в левой руке; традиция повязывать манипул вокруг левого запястья появилась не ранее XIII века.

Форма и вид манипула сильно менялись с течением времени, привычный вид эта деталь литургического облачения приобрела только в конце XIV века. С того же времени появилась традиция носить манипул, окрашенный в литургический цвет данного дня.

Поскольку традиционно манипул носили клирики от субдиакона и выше, торжественное вручение манипула стало одним из элементов обряда поставления в субдиаконы.

Епископы надевали манипул перед молитвой Confiteor (лат. Исповедую) в алтаре. Прочие священнослужители надевали манипул в ризнице перед литургией.

В ходе литургической реформы после Второго Ватиканского собора использование манипула стало необязательным. В настоящее время он полностью исчез из богослужебной практики ординарного римского обряда и сохраняется только в общинах католиков-традиционалистов.

Примечания

Литература 

 «Манипул» //Католическая энциклопедия. Т.3, стр. 93 — 94.
 Joseph Braun "Maniple" // Catholic_Encyclopedia (1913) 

Католическое церковное и литургическое облачение
Папское облачение